— японский игровой директор и художник, наиболее известный по работе над дизайном персонажей игр компании Square Enix. После окончания профессионального училища устроился на работу в компанию Banpresto в качестве иллюстратора. В составе этой команды он принял участие в разработке игры «Chocobo’s Mysterious Dungeon», а после слияния компаний Square и Enix окончательно перешёл в штат новой образовавшейся корпорации. Первая его серьёзная работа — дизайн персонажей для «Final Fantasy IX», первая работа в качестве директора — «Code Age Commanders». Кроме того, Итахана принимал участие в разработке всех игр серии Crystal Chronicles.

Участие в проектах 

 Puyo Puyo (1994) — иллюстратор
 Chocobo's Dungeon 2 (1998) — иллюстратор
 Chocobo Racing (1999) — иллюстратор
 Final Fantasy IX (2000) — дизайнер персонажей
 Final Fantasy Crystal Chronicles (2004) — дизайнер персонажей
 Final Fantasy XI (2004) — дизайнер персонажей
 Code Age Commanders (2005) — дизайнер персонажей, директор
 Final Fantasy Fables: Chocobo Tales (2007) — дизайнер персонажей
 Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon (2008) — дизайнер персонажей
 Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (2008) — дизайнер персонажей
 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King (2008) — ответственный за графику
 Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers (2009) — дизайнер персонажей, директор
 Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Darklord (2009) — ответственный за графику

Ссылки 
 
 Профайл Тосиюки Итаханы на сайте Square Haven
 Профайл Тосиюки Итаханы на сайте MobyGames
 Тосиюки Итахана в энциклопедии Wikia

Википедия:Биографии современников
геймдизайнеры Японии
Разработчики компьютерных игр